Las Llanas puede referirse a:

Geografía

España 
 Las Llanas (Asturias), localidad de Asturias, España.
 Las Llanas (Vizcaya), localidad de Vizcaya, España.
 Las Llanas (Burgos), plaza de la ciudad de Burgos, España.

Panamá 
 Las Llanas (Herrera), localidad de Panamá.

Deporte 
 Campo Municipal de Las Llanas, estadio de fútbol de Sestao, España.